Шатры — название населённых пунктов в России:

 Шатры — деревня в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Шатры — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Шатры — село в Красноперекопском районе Крыма.
 Шатры — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Шатры — деревня в Торопецком районе Тверской области.